La estación Jean-Jaurés puede referirse a:

 A la estación de Boulogne - Jean Jaurès del metro de París.
 A la estación de Jean Jaurès del metro de Toulouse.